Schaepman ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Ignatius Schaepman (1815–1882), Erzbischof von Utrecht
 Michael Schaepman (* 1966), schweizerisch-holländischer Geograph